La invasión rusa de Ucrania es un episodio bélico en curso a gran escala que empezó el 24 de febrero de 2022 y forma parte de la guerra ruso-ucraniana, comenzada en 2014 tras los sucesos del  Euromaidán de finales del año anterior.

Se trata del mayor ataque militar convencional en suelo europeo desde las guerras yugoslavas. Está generando miles de víctimas mortales, así como la mayor crisis de refugiados en el continente desde la Segunda Guerra Mundial, más de 7,2 millones de ucranianos han abandonado el país, y más de 7,1 millones se han desplazado internamente.La guerra ha causado la muerte de más de 7000 civiles, según las Naciones Unidas (enero de 2023).

La invasión estuvo precedida por una concentración militar rusa en las fronteras de Ucrania, que se inició a mediados de 2021. Durante este periodo de tensión diplomática, Putin criticó la ampliación de la OTAN posterior a 1997, y los funcionarios rusos negaron repetidamente, desde mediados de noviembre de 2021 hasta el 20 de febrero de 2022, que Rusia tuviera planes de invadir Ucrania. No obstante, el 21 de febrero siguiente, Rusia reconoció a la República Popular de Donetsk y a la República Popular de Lugansk, dos estados autoproclamados en la región de Dombás en el este de Ucrania, y envió tropas a esos territorios. Al día siguiente, el Consejo de la Federación de Rusia autorizó por unanimidad a Putin a utilizar la fuerza militar fuera de las fronteras de Rusia.

Alrededor de las 05:00 MSK (UTC+3) del 24 de febrero, Putin anunció una «operación militar especial» en el territorio de Donetsk y Lugansk; los misiles comenzaron a impactar en varios lugares de Ucrania, incluida la capital, Kiev —el servicio fronterizo ucraniano dijo que fueron atacados sus puestos fronterizos con Rusia y Bielorrusia—. Dos horas más tarde, las fuerzas terrestres rusas entraron en el país dando inicio a diferentes ofensivas que a partir de abril pasaron a concentrarse en el este del país. Así, entre el 18 y el 19 de abril —tras la retirada rusa en la ofensiva de Ucrania central—, ambas partes confirmaron que había comenzado la «segunda fase» del episodio bélico a la que se refirieron como «batalla por el Dombás». Rusia afirmó que la operación perseguía la «liberación completa» de Donetsk y Lugansk.

La invasión ha recibido una condena internacional generalizada en Occidente (principalmente Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Reino Unido, Noruega, Australia y Japón), que ha impuesto sanciones económicas a Rusia. Otros países, como China, India y Brasil, han evitado condenar la invasión, mientras que un grupo de países del Sur Global no comparten la narrativa occidental sobre la guerra. En una resolución por parte de la ONU se condenó la invasión rusa con una amplia mayoría, siendo ratificado en febrero de 2023. Tanto antes como durante la invasión, varios de los treinta Estados miembros de la OTAN han brindado su apoyo militar a Ucrania —la organización no ha realizado una participación específica en este sentido— al igual que la Unión Europea cuyas medidas en respuesta a Rusia han aumentado paulatinamente. Por su parte, el presidente de Bielorrusia anunció en octubre la llegada a su país de los primeros soldados rusos para la fuerza militar conjunta «únicamente defensiva» que buscaba «garantizar la seguridad de su frontera».

Desde el 28 de febrero se entablaron negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, pero a finales de abril se estancaron. Entre tanto, se han producido manifestaciones en varias ciudades del mundo en contra de los ataques rusos a Ucrania, donde pedían el fin a la guerra y la búsqueda de alternativas diplomáticas. Las protestas contra la guerra acaecidas en Rusia desde el estallido del conflicto dieron lugar a miles de arrestos.

En el mes de julio, las fuerzas invasoras anunciaron haber tomado el control total sobre Lugansk. No obstante, la contraofensiva ucraniana recuperó parte de este territorio.

Terminología 
A pesar de las dimensiones del conflicto, el gobierno ruso lo ha denominado desde el principio como «operación militar especial en Ucrania» , evitando los términos de «guerra» o «invasión». Esta expresión fue empleada por primera vez por Vladímir Putin el 24 de febrero de 2022 en su discurso que dio inicio a la invasión.

Desde el punto de vista opuesto, numerosos medios y personas denominan la contienda como la «guerra de Putin», personalizando la responsabilidad de su desencadenamiento en el presidente ruso. También se han utilizado —entre otros— los términos «guerra de Rusia contra Ucrania» o «guerra ruso-ucraniana» de manera más general para referirse a todo el conflicto entre países desde 2014.

Por su parte, los documentos oficiales de la Rada Suprema (parlamento ucraniano) hablan de la «agresión armada de la Federación de Rusia contra la soberanía de Ucrania». En este sentido, organizaciones internacionales como la ONU y el Parlamento Europeo han considerado el conflicto como una «agresión rusa contra Ucrania». No obstante, António Guterres, secretario general de la ONU, le dijo a Putin que las acciones de Rusia en Ucrania son consideradas una «invasión».

También entre los partidarios de Ucrania se utiliza el término «Gran Guerra Patria» que remite a la participación de la RSS de Ucrania en la Gran Guerra Patria de 1941-1945 (véase Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial). En cuanto a China, su gobierno ha preferido referirse al conflicto como «crisis de Ucrania» ().

En ese contexto, uno de los motivos para la censura por parte de la Agencia federal rusa responsable de controlar los medios de comunicación (Roskomnadzor) fue la calificación de las acciones rusas como un «ataque», «invasión» o «declaración de guerra».

Contexto internacional: Era post-Guerra Fría y Nueva Guerra Fría

Antecedentes

El tratado Dos más Cuatro y la expansión de la OTAN

Revolución naranja

Euromaidán

Primera fase de la guerra ruso-ucraniana

Relaciones Rusia-Unión Europea desde 2012

Aumento de las tensiones desde 2021 
De marzo a abril de 2021, Rusia inició una importante concentración militar cerca de la frontera ruso-ucraniana, seguida de una segunda concentración entre octubre de 2021 y febrero de 2022 tanto en Rusia como en Bielorrusia. Durante estos acontecimientos, el gobierno ruso negó repetidamente que tuviera planes para invadir o atacar Ucrania; quienes emitieron las negativas incluían al portavoz de Putin, Dmitri Peskov, en noviembre de 2021, al viceministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Riabkov, en enero de 2022, al embajador ruso en los Estados Unidos, Anatoly Antonov, el 20 de febrero de 2022, y al embajador ruso en la República Checa, Aleksandr Zmeyevski, el 23 de febrero de 2022.

A principios de diciembre de 2021, luego de las negativas rusas, Estados Unidos publicó información de inteligencia sobre los planes de invasión rusos, incluidas fotografías satelitales que mostraban tropas y equipos rusos cerca de la frontera con Ucrania. La inteligencia informó de la existencia de una lista rusa de sitios e individuos clave para ser asesinados o neutralizados en caso de invasión. Estados Unidos continuó publicando informes que predijeron los planes de invasión.

Acusaciones y demandas rusas 
Acusaciones de genocidio en el Dombás

Solicitud de garantías de no adhesión de Ucrania a la OTAN

Presuntos enfrentamientos (17 a 21 de febrero)

Escalada (21 a 23 de febrero)

Invasión y resistencia

Inicios 
Poco antes de las 06:00 hora de Moscú (UTC+3) del 24 de febrero, se emitió en los canales rusos un mensaje a la Nación de Putin en la que informaba su decisión de lanzar una «operación militar especial» en el este de Ucrania ya que, en sus palabras, «Rusia no puede sentirse segura ante la amenaza ucraniana». Putin añadió que intentaría «desmilitarizar y desnazificar Ucrania», justificando la agresión militar con el objetivo de proteger a los habitantes de las autoproclamadas República Popular de Lugansk (RPL) y República Popular de Donetsk (RPD) —en la región predominantemente de habla rusa de Dombás— del supuesto genocidio por parte del gobierno ucraniano. En su discurso, Putin afirmó que no había planes para ocupar el territorio ucraniano y que apoyaba el derecho de los pueblos de Ucrania a la autodeterminación. Al final del discurso, Putin advirtió a terceros países que no interfirieran en el conflicto y dijo que «la respuesta de Rusia será inmediata y los llevará a consecuencias que nunca han experimentado en su historia», una frase que generó debate sobre su eventual referencia al uso de armas nucleares por parte de Rusia.

Inmediatamente después del ataque, el gobierno ucraniano anunció la introducción de la ley marcial; esa misma noche ordenó una movilización general de todos los hombres ucranianos de entre 18 y 60 años. Las tropas rusas ingresaron a Ucrania desde cuatro direcciones principales: al norte por la frontera bielorusa, en dirección a Kiev; al noreste desde la frontera rusa, en dirección a Járkov; al este por la antigua línea de frente de la RPD y la RPL; y al sur por la región de Crimea.

El 7 de abril, las tropas rusas se retiraron de la ofensiva de Kiev para un aparente reabastecimiento y posterior redespliegue a la región de Dombas para reforzar la los frentes sur y este en un renovado frente de invasión del sureste de Ucrania. Al día siguiente, el general Aleksandr Dvórnikov fue puesto a cargo de las operaciones militares durante la invasión. En julio, las fuerzas invasoras anunciaron haber tomado el control total sobre Lugansk.

Frente de Ucrania central (Ofensiva de Kiev)

Frente de Ucrania oriental 

Sitio de Mariúpol

Frente sur

Contraofensivas y anexiones

Contraofensiva del sur

Contraofensiva del este

Frente Dnipro-Zaporiyia

Anexión del sudeste de Ucrania por Rusia

Ataques con misiles y guerra aérea 
El 25 de febrero, el ataque a la base aérea de Millerovo por parte de las fuerzas militares ucranianas se basó en misiles OTR-21 Tochka. Según funcionarios ucranianos, esto destruyó varios aviones de la Fuerza Aérea Rusa e incendió la base aérea. En el ataque al Aeropuerto Internacional de Zhitómir el 27 de febrero, se informó que Rusia usó sistemas de misiles 9K720 Iskander, ubicados en Bielorrusia, para atacar el aeropuerto civil de Zhitómir. Rusia perdió varios aviones el 5 de marzo, incluidos un Su-30SM, dos Su-34, dos Su-25, dos Mi-24/Mi-35, dos helicópteros Mi-8 y un avión no tripulado Orlan. El 6 de marzo, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que 88 aviones rusos habían sido destruidos desde que comenzó la guerra.

El uso de misiles como bombas de racimo y cohetes termobáricos por parte de Rusia fue seguido en junio por el anunció del envío de cohetes M142 HIMARS (guiados por GPS y con un alcance de hasta 80 km) como parte del apoyo de EE.UU. al gobierno ucraniano.

Por otra parte, según el gobierno ucraniano y la OTAN, a partir de octubre Rusia ha utilizado Drones modelo HESA Shahed 136 de fabricación Iraní de un peso de  que son capaces de cargar  de explosivos. En este sentido, Ucrania venia usando desde mayo drones de fabricación estadounidense, el Switchblade 300, fabricado para el ataque y destrucción de tanques, miden unos  y tienen un peso de .

Ataques rusos en Odesa

Bloqueo y enfrentamientos navales 

El 24 de febrero, la Guardia fronteriza de Ucrania anunció alrededor de las 18:00 hora local que había comenzado un ataque a la isla de las Serpientes por parte de barcos de la Armada de Rusia. El crucero lanzamisiles Moskvá y el patrullero Vasily Býkov bombardearon la isla con sus cañones de cubierta. Cuando el buque de guerra ruso se identificó e instruyó a los soldados ucranianos estacionados en la isla para que se rindieran, su respuesta fue «¡Buque de guerra ruso, que te f*llen!». Después del bombardeo, un destacamento de soldados rusos aterrizó y tomó el control de Isla de las Serpientes. Las fuerzas rusas también atacaron la base aérea de Chugúyev el 24 de febrero, que albergaba drones Bayraktar TB2. El ataque causó daños en áreas de almacenamiento de combustible e infraestructura.

Hundimiento del buque Moskvá

Amenaza nuclear 

En cuanto al empleo de bombas sucias, Rusia acusó en octubre de 2022 que la defensa ucraniana estaría pensando en usar estas armas, acusaciones que ha desmentido el gobierno ucraniano.

Resistencia popular y colaboracionismo 

Los civiles ucranianos han resistido la invasión rusa de varias maneras; ofreciéndose como voluntarios para unirse a las unidades locales armadas de defensa territorial, fabricando cócteles molotov, donando alimentos, construyendo barreras como erizos checos y ayudando a transportar refugiados.

Se han empleado varias tácticas de resistencia civil desarmada en toda Ucrania. En respuesta a la llamada de la agencia de calles de Ucrania, Ukravtodor, los civiles desmantelaron o alteraron las señales de tráfico locales, construyeron barreras improvisadas y bloquearon las carreteras. Los informes de las redes sociales y los videos compartidos muestran protestas callejeras contra las fuerzas rusas en los asentamientos ocupados, que a menudo se convierten en altercados verbales y enfrentamientos físicos con las tropas rusas.

En algunos casos, las personas bloquearon físicamente los vehículos militares rusos, a veces obligándolos a retirarse. La respuesta de los soldados rusos a la resistencia civil desarmada varió desde la renuencia a enfrentarse a los manifestantes hasta disparar al aire o directamente a la multitud. Ha habido detenciones masivas de manifestantes ucranianos, y los medios locales ucranianos también han informado sobre desapariciones forzadas, simulacros de ejecución, toma de rehenes, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual perpetrada por el ejército ruso para intentar romper la resistencia ucraniana.

Participación de terceros

Participación de Bielorrusia en la invasión

El caso de Osetia del Sur 

Un mes después del comienzo de la invasión rusa, se supo que un número indeterminado de soldados sudosetios fueron enviados a Ucrania, posiblemente un batallón de poco más de 300 soldados. Aunque esto podría suponer la entrada de la república autoproclamada de Osetia del Sur en la guerra, los soldados enviados eran regulares de la 4.ª Base Militar de Guardias de Tsjinvali (Osetia del Sur/Georgia), pero encuadrada dentro del organigrama del 58.º Ejército de Armas Combinadas ruso, por lo que es una unidad regular del ejército ruso. Esto se debe a que en marzo de 2017, las fuerzas armadas de Osetia del Sur fueron integradas prácticamente en su totalidad en las Fuerzas Armadas de Rusia, por lo que no cuentan con independencia militar. El presidente sudosetio, Anatoli Bibílov, declaró que apoyaba a Rusia en su operación militar especial, pero no hizo otras declaraciones contra Ucrania centrándose en que las fuerzas regulares sudosetias debían prepararse para un eventual enfrentamiento con los nacionalistas de Georgia. El apoyo de Bibílov al despliegue de tropas para Rusia marcó las elecciones de 2022, en las que perdió frente al opositor Alán Gaglóyev.

Voluntarios sirios 

Desde el mes siguiente a la invasión, el presidente ruso Vladímir Putin hizo un llamamiento a voluntarios extranjeros como respuesta a la Legión Internacional ucraniana. Su llamamiento estuvo dirigido especialmente a los países árabes de Oriente próximo donde no tuvo demasiado calado salvo en Siria. El gobierno de Bashar al-Ásad quiso escenificar el apoyo de su país a Rusia promoviendo manifestaciones de apoyo al país eslavo en las universidades y en las calles.

Para mediados de marzo, unos 16 000 voluntarios, casi todos de Oriente Próximo, habían solicitado acudir como voluntarios a la región del Dombás según el ministro de defensa ruso Shoigú. Esta cifra aumentaba hasta los 40 000 voluntarios según el OSDH. El contrato de voluntarios sirios incluía un pago de 3 000 euros para los combatientes, 7 000 en caso de quedar heridos, suministro de raciones de comida y un seguro de 15 000 euros para las familias en caso de morir en combate.

Sin embargo, muchos de los civiles que se presentaron en la embajada rusa de Damasco o en la base aérea de Jmeimim tuvieron que volver a casa después de que el ejército ruso explicase que estos contratos se harían a través de contratistas militares como Al-Sayyad, la brigada Al-Ahdat Al-Omaria, conocida como la 8.ª Brigada, u otros grupos paramilitares que priorizarían voluntarios con experiencia militar previa.

En abril de 2022 se supo que una unidad de 300 soldados del ejército sirio fue reclutada y enviada a combatir en Ucrania apoyando al bando ruso. En mayo se informó de que eran al menos 500 los voluntarios sirios reclutados. Aunque muchos de los soldados pertenecían al ejército sirio, habían ido en calidad de mercenarios.

Apoyo militar extranjero a Ucrania 

La Unión Europea y sus Estados miembros

Estados Unidos

Reino Unido
En diciembre de 2022 el teniente general Robert Magowan de los Royal Marines reconoció la participación de 350 marines del 45.º Comando en el conflicto bélico, a principios de 2022 dicha unidad fue enviada a Kiev para participar en la evacuación de la embajada británica. Los comandos regresaron a Kiev en abril para proteger la embajada cuando el gobierno británico decidió restablecer su presencia diplomática en Ucrania después que Rusia retirase sus fuerzas de los alrededores de la capital ucraniana. Aunque está información ya había sido revelada por el Ministerio de Defensa británico. Según el citado alto militar «Durante ambas fases, los comandos apoyaron otras operaciones discretas en un entorno enormemente delicado y con un alto nivel de riesgo político y militar» Lo que constituye la primera vez que los militares británicos admiten que también han participado en operaciones especiales en Ucrania.
Legión Internacional de Defensa Territorial

 Marruecos
Marruecos ha sido el primer país de África en enviar armamento.

Víctimas e impacto humanitario

Víctimas

Prisioneros de guerra 
Ha habido numerosos casos de tropas capturadas por las fuerzas ucranianas y rusas durante la invasión. El 8 de marzo, el gobierno ucraniano anunció que estaba trabajando para que los prisioneros de guerra rusos trabajaran para ayudar a reactivar la economía ucraniana, en pleno cumplimiento del derecho internacional.

En marzo, funcionarios ucranianos publicaron fotos y videos de soldados rusos asesinados y capturados. Amnistía Internacional argumentó que el artículo 13 de la Tercera Convención de Ginebra prohíbe videos de soldados capturados.

Refugiados

Acogida en la Unión Europea

Crímenes de guerra

Campos de filtración de ucranianos

Procedimientos judiciales contra Rusia 
Corte Penal Internacional

El 27 de febrero, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigara el atentado con bomba contra el jardín de infancia de Okhtyrka. El 28 de febrero, Karim Khan, fiscal jefe de la CPI, dijo que planeaba abrir una investigación sobre las denuncias de crímenes de guerra en Ucrania «lo antes posible» tras el examen preliminar del caso por parte de la CPI. Treinta y nueve estados remitieron oficialmente la situación en Ucrania a la CPI. El 3 de marzo, Khan anunció que se estaban recopilando pruebas de presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos por individuos de todos los bandos durante la invasión y que se abriría una investigación completa.

Corte Internacional de Justicia

Ucrania presentó una demanda contra Rusia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), acusando a Rusia de violar la Convención sobre el Genocidio de 1948 al alegar falsamente que el genocidio fue un pretexto para invadir. Ucrania solicitó a la CIJ que adopte medidas provisionales, una orden que ordena a Rusia que detenga su ofensiva en Ucrania. La CIJ accedió a la solicitud de Ucrania de acelerar el procedimiento. Los representantes rusos se negaron a comparecer en una audiencia judicial en el Palacio de la Paz (La Haya).

Impacto en las infraestructuras 

Explosión del puente de Crimea

Negociaciones de paz

Cobertura mediática, censura y desinformación relativas al conflicto 
De manera regular se ha difundido desinformación relativa al conflicto, y la cobertura mediática no ha estado exenta de controversias. Desde inicio de los enfrentamientos, se reportaron bulos, como un video que reflejaba un supuesto bombardeo en territorio ucraniano que se viralizó en Internet, aunque las imágenes correspondían a un videojuego o las imágenes grabadas durante las explosiones de Tianjin de 2015, así como de otro videojuego presentado como bombardeos rusos en el programa Espejo Público (cadena Antena 3). Al mismo tiempo, se difundió una falsa portada de la revista Time con un fotomontaje del retrato de Vladímir Putin y Adolf Hitler con el título «The Return of History» (El regreso de la Historia). Entre tanto, las acusaciones rusas sobre un supuesto problema «neonazi» del gobierno ucraniano han sido desmentidas por organizaciones judías y cuestionadas por medios occidentales.

Por su parte, Meta —compañía que agrupa a Facebook, Instagram y WhatsApp— se involucró en una polémica al no censurar que se hagan llamados de violencia contra personas y tropas rusas en sus plataformas. Sin embargo, otras compañías sí han aplicado la censura: Microsoft y Alphabet —su filial Youtube bloqueó medios de comunicación financiados por el estado ruso, incluidos los canales RT y Sputnik— implementaron un bloqueo a varios medios rusos. En el Reino Unido, Twitter eliminó varios mensajes de la embajada rusa por negar «eventos violentos» en Ucrania. También, la plataforma Duck Duck Go anunció que degradaría a rangos inferiores los resultados de búsqueda que contengan desinformación rusa.

Símbolo militar Z

Ramificaciones

Las sanciones internacionales y la crisis financiera en Rusia

Lista de países hostiles según Rusia

Impacto económico

Crisis alimentaria mundial

Tensión separatista en Moldavia

Caída de misiles en Polonia

Reacciones

La Unión Europea y sus Estados miembros

La OTAN 
Varios estados miembros de la OTAN en Europa del Este iniciaron consultas de seguridad bajo el Artículo 4 del tratado del Atlántico Norte. Después de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU del 25 de febrero, Jens Stoltenberg —Secretario general de la Organización de la OTAN— anunció planes para aumentar los despliegues militares que incluirían elementos de la Fuerza de Tarea Conjunta de Muy Alta Disponibilidad (VJTF, por sus siglas en inglés). Las fuerzas de la OTAN incluyen el USS Harry S. Truman, que ingresó al mar Mediterráneo la semana anterior como parte de un ejercicio planificado.

Adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN

Naciones Unidas 

El secretario general António Guterres afirmó que la invasión rusa fue «el momento más triste de mi mandato» y llamó a Putin a retirar sus tropas «en nombre de la humanidad».

Durante septiembre Rusia anunció la realización de un referéndum en las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, entre los días 23 y 27 de septiembre. El Consejo de Seguridad de la ONU vetó a Rusia en su intento de anexar las regiones con la abstención de cuatro países (China, Brasil, India y Gabón). El 12 de octubre la Asamblea general de la ONU rechazó por mayoría el referéndum hecho por Rusia en las cuatro regiones ucranianas, con resultados de 143 votos a favor, 35 abstenciones (entre ellos China, Sudáfrica, India y Cuba) y únicamente 5 votos en contra (Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Nicaragua y Siria). La resolución solicita a Rusia dar marcha atrás a las anexiones de estos territorios y le exige que retire sus tropas inmediatamente y sin condiciones de Ucrania.

Consejo de Europa 
El 25 de febrero, el Comité de Ministros del Consejo de Europa decidió suspender a Rusia de sus derechos de representación en el Comité de Ministros y en la Asamblea Parlamentaria. En los días siguientes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares indicando a Rusia que se abstuviera de realizar ataques militares contra civiles y bienes de carácter civil y garantizara el acceso a rutas de evacuación seguras, atención médica, alimentos y otros suministros esenciales, acceso rápido y paso sin restricciones de ayuda humanitaria y movimiento de trabajadores humanitarios. Rusia respondió acusando a los países de la OTAN y de la UE de haber socavado el Consejo Europeo y anunciando su intención de retirarse de la organización. El 15 de marzo, el Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, notificó al Secretario General la decisión de retirarse del Consejo de Europa y denunciar la Convención Europea de Derechos Humanos.

Protestas contra la invasión

Prohibición de partidos en Ucrania 
El 20 de marzo, el presidente Zelenski anunció que el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania suspendió la actividad de 11 partidos políticos, acusándolos de actividades prorrusas, entre ellos el principal partido de la oposición, Plataforma de Oposición - Por la Vida. Los otros son partidos sin representación en la Rada Suprema: Oposición de la Izquierda, Partido Socialista Progresista de Ucrania, Partido Socialista de Ucrania, Unión de las Fuerzas de la Izquierda, Socialistas, Nashi (Nosotros), Partido de Sharí, Bloque de la Oposición, Bloque de Volodymyr Saldo y Derzhava. La prohibición durará mientras dure la ley marcial. Estos partidos se unen al Partido Comunista de Ucrania, prohibido en 2015. El 21 de junio Ucrania informó de que están estudiando prohibir otros 17 partidos.

Opiniones de analistas y políticos de terceros países

Véase también 
 Frontera entre Rusia y Ucrania
 Guerra del Dombás
 Anexo:Cronología de la invasión rusa de Ucrania de 2022 - Cronología diaria sobre la invasión desde el 24 de febrero.
 Putinismo
 Irredentismo ruso
 Conflictos postsoviéticos
Anexión de Crimea por Rusia
Anexión de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia a Rusia
Guerra de Transnistria (1992)
Conflicto de Transnistria
Presencia militar rusa en Transnistria
Guerra ruso-georgiana (2008)
Abjasia
Osetia del Sur
Propuesta de anexión rusa de Osetia del Sur

Notas

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Guerra ruso-ucraniana
 
Guerras del siglo XXI
Vladímir Putin
Volodímir Zelenski
Aleksandr Lukashenko
Historia militar de Rusia
Historia militar de Ucrania
Relaciones Bielorrusia-Ucrania
Relaciones Bielorrusia-Rusia
Relaciones Rusia-Ucrania
Guerras de la Federación de Rusia
Guerras de Ucrania
Conflictos postsoviéticos